Майкон () — прозвище ряда бразильских футболистов.

Известные носители 
 Сизенандо, Майкон Дуглас (род. 1981) — бразильский футболист, защитник, известный по выступлениям за «Интер».
 Майкон Калижури (род. 1986) — бывший бразильский футболист, нападающий.
 Майкон Лейти (род. 1988) — бразильский футболист, нападающий.
 Майкон Перейра де Оливейра (1988—2014) — бразильский футболист, нападающий, известный по выступлениям за «Волынь» и «Шахтёр».
 Перейра Роке, Майкон (род. 1988)
 Майкон Маркес Битенкурт (род. 1990)
  (род. 1989)
 Перейра ди Соза, Майкон (род. 1985) — бразильский футболист.
 Андраде Барберан, Майкон ди (род. 1997) — бразильский футболист.